Па́кканен () — финская фамилия.
Известные носители:
 Пакканен, Рийта (ум. 1959) — одна из двух жертв «Убийства у костра».
 Пакканен, Эркки (1930—1973) — финский боксёр.